Film
 Lángelmék (Masterminds), 1997-es amerikai film  Roger Christian rendezésében
 Lángelmék (Masterminds), 2016-os amerikai film Jared Hess rendezésében